Gridley kan syfta på:

 Gridley, Illinois
 Gridley, Kalifornien
 Gridley, Kansas